Allertshausen ist der Ortsname von

 Allertshausen (Maroldsweisach), Ortsteil der Gemeinde Maroldsweisach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Allertshausen (Rabenau), Ortsteil der Gemeinde Rabenau, Landkreis Gießen, Hessen